Буланды́нский райо́н (; до 1997 года — Ма́кинский райо́н) — административная единица в составе Акмолинской области Казахстана. 

Административный центр — город Макинск.

Физико-географические характеристики

Географическое положение 
Район расположен в центральной части Акмолинской области. Площадь территории — 5 083 км², составляет 3,48 % от всей территории области (16-й район размеру территории в области). Протяжённость с крайнего юга на северо-восток равна 110 км, с востока на запад — около 105 км. Территория района расположена на территории Казахского мелкосопочника, часть территории занята Кокшетауской возвышенностью.

Административно граничит на севере с Бурабайским районом, на востоке — с районом Биржан сал, на юго-востоке — с Аккольским районом, на юге — с Астраханским районом, на крайнем юго-западе — с Атбасарским районом, на западе с — Сандыктауским районом.

Часовой пояс

Буландынский район, как и вся Акмолинская область, находится в часовой зоне UTC+6 («Астанинское время» — Восточно-Казахстанское стандартное время).

Климат 
Климат континентальный, зима холодная, малоснежная, лето умеренно жаркое и засушливое. Средние температуры января — -17 °C, июля — +20 °C. Годовое количество атмосферных осадков 350—400 мм.

Рельеф и гидрография 
Поверхность района имеет уклон к долине рек Ишим. Рельеф — мелкосопочная равнина. В почвенном покрове преобладают чернозёмные и тёмно-каштановые почвы. В долине рек произрастают красный ковыль, овсяница, полынь, камыш, таволга, тростник, берёзово-осиновые колки, различные кустарники.

История

Дореволюционный период 
Территория нынешнего района располагалась на территориях двух уездов Акмолинской области: Акмолинского и Кокчетавского соответственно. По состоянию на 1893 год, занимала земли Мунчактинской киргизской волости Акмолинского уезда и Зерендинской, Котуркульской киргизских волостей Кокчетавского уезда. По данным на 1896 год, Кокчетавский уезд состоял из восьми волостей с общим населением в 107 070 человек, в том числе казахов — 72 398 (67,62 %). Последние представляли различные роды племен аргын, керей, уак и отчасти кипчак Среднего жуза. Наиболее многочисленными среди них были аргыны и кереи. Основными родами, расселенными на территории Кокчетавского уезда, были род аксары племени керей и рода атыгай и караул племени агрын. Род аксары был переселён из Омского уезда царской властью во время восстания Кенесары Касимова. Им были отведены территория Котуркульской волости с озером Боровое и вся северная полоса Акмолинского округа. Род караул расселялся на севере и северо-востоке уезда, от реки Чаглинка до реки Ишим, занимая Зерендинскую и Джиландинскую волости. Род Атыгай в основном были населены на севере и северо-западе уезда.

Казахи Кокчетавского уезда наряду со скотоводством издавна были знакомы и с богарным земледелием. Роды, а внутри них хозяйственные единицы, имели свои определённые пути кочевания. Интенсивное переселение русских крестьян, особенно усилившиеся после отмены крепостного права вызвало в Кокчетавском уезде «земельную тесноту». Оседание казахских хозяйств требовало закрепления за ними пастбищной территории, а необходимость добывания средств существования вызвала к жизни земледелие нового типа, образцом для которого было земледельческое хозяйство русских переселенцев. По данным на 1896 год, если земледелием занималось всего 22,3 % населения уезда, то к 1907 году — уже 47 %.

До «Столыпинских реформ» были основаны несколько поселений: «Вознесенское» — в 1896 году, сельское общество образовалось в том же году, с 1909 года — волостное село; «Пушкинское» — в 1897 году, «Капитоновское» — в 1901 году, сельское общество — в 1904 году; «Карамышевское» (Шибир-Агач) — в 1906 году, «Прохоровское» — в 1908 году, сельское общество — 1909 году; и другие.

В селе Вознесенском Кокчетавского уезда имелась однопрестольная церковь в честь Вознесения Господня, построенная в 1898 году, освященная в 1902 году. Население прихода Вознесенского — 2 177 душ мужского пола и 2 016 душ женского пола. Из них в Вознесенском — 1 620 душ обоего пола, в посёлках Ергольском — 668, в Пушкинском — 320, в Капитоновском — 475, в Белоцерковском — 481, в Ковалевском — 405, в Новокиевском — 224 душ. В селе Вознесенском — до 80 душ обоего пола латышей католического вероисповедания, а в посёлке Ергольском — до 20 душ обоего пола немцев лютеранского вероисповедания. Прихожане-переселенцы преимущественно из Черниговской губернии. В селе Журавлевском Акмолинского уезда — имелся деревянный молитвенный дом, построенный в 1904 году. В состав Журавлевского прихода входило: село Журавлевское, посёлки Оксановский, Ярославский, Терен-Узень (Ново-Воронежский), Брянский, Сарыкуль. Жители прихода — преимущественно малороссы. Село Карамышевское Кокчетавского уезда — входило в Николаевский приход, с мужским населением в 100 чел. В селе преобладали эстонцы и латыши лютеранского вероисповедания.

На момент 1917 года, населённые места нынешнего района входили в состав Вознесенской и Николаевской волостей Кокчетавского уезда и в Оксановскую волость Акмолинского уезда.

Советский период 
После установления советской власти, начались определённые реформы административно-территориального деления Казахстана. 25 апреля 1921 года была образована Акмолинская губерния из Акмолинского, Атбасарского, Кокчетавского и Петропавловского уездов бывшей Акмолинской области. 26 января 1923 года, в рамках укрупнения волостей — Оксановская волость Акмолинского уезда была включена в состав Воровской волости (волостное село — Новочеркасское). 6 октября 1923 года на основании постановления ЦИК КазАССР от 5 июля 1923 года — Вознесенская волость была присоединена к Макинской волости (волостное село — Макинское); Николаевская волость — к Советской (волостным селом было определено Николаевское). К ноябрю 1924 года — в Акмолинском уезде из 75 волостей осталось 19, в Кокчетавском из 63 волостей — 17.

На начало 1924 года — Воровская волость Акмолинского уезда включала в собственный состав 12 сельсоветов, 31 селений, 2 837 дворов с общим населением в 15 673 чел. Макинская волость Кокчетавского уезда — 11 сельсоветов, 40 селений, 2 739 дворов с общим населением в 14 014 чел. Советская того же уезда — 16 сельсоветов, 43 селений, 2 923 дворов с общим населением в 18 083 чел.

18 февраля 1927 года бюро Акмолинского губкома партии поручило плановой комиссии разработать вопрос о строительстве железнодорожного пункта от Щучинска до Алексеевки через Макинку, а в ноябре 1929 года через станцию Макинка в Акмолинск пришёл первый поезд и вскоре открылось регулярное движение пассажирских поездов.

Указом Президиума ВЦИК от 31 января 1935 года — был образован «Макинский район» с административным центром в селе Вознесенка, в составе Карагандинской области.

Постановлением ВЦИК от 29 июля 1936 года — был включен в состав новообразованной Северо-Казахстанской области.

Указом Президиума ВС СССР от 14 октября 1939 года — был передан в состав Акмолинской области.

На начало 1940 года, в районе насчитывалось 14 сельсоветов, площадь района составляла — 2,7 тыс. км².

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 18 мая 1945 года рабочий посёлок Макинка преобразован в город районного подчинения и ему присвоено наименование Макинск. С 30 июля 1957 года административный центр района.

В периоде 1961–1961 гг. район входил в состав Целинного края. С 24 апреля 1961 года — в составе Целиноградской области.

По состоянию на 1989 год, в районе имелись 14 сельсоветов.

Современность 
Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 1997 года № 3759 «О переименовании отдельных административно-территориальных единиц Акмолинской области и изменении их транскрипции» — Макинский район был переименован в Буландынский.

Население

Динамика численности 

Городское население

Всего в районе лишь один населённый пункт имеет статус города — Макинск, где живут 17 602 чел. или 52,95 % района.

До преобразования Макинска в город, — городское население района образовывало рабочий посёлок Кара-Агач.

Национальный состав

Религиозный состав 

Согласно Национальной переписи Республики Казахстан 2009 года:

Половозрастной состав 

По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

 Мужчины — 16 801 (48,25%). Женщины — 18 014 (51,74%).

Административно-территориальное устройство

Населённые пункты 

В Буландынском районе — 38 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты 
Постановлением акимата Акмолинской области от 16 октября 2009 года № А-11/432 и решением Акмолинского областного маслихата от 16 октября 2009 года № 4С-17-7 «Об упразднении и преобразовании некоторых населенных пунктов и сельских округов Акмолинской области по Буландинскому, Жаксынскому и Сандыктаускому районам» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 26 ноября 2009 года № 3336):
 село имени Розы Люксембург было переведено в категорию иных поселений и включено в состав села Отрадное.

Экономика

Сельское хозяйство 
Общая площадь территории района составляет — 5 083 км². Из них земли сельскохозяйственного назначения — 3 938 км² (77,47 %), земли населённых пунктов — 524 км² (10,31 %), земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения — 25 км² (0,49 %), земли лесного фонда — 500 км² (9,84 %), земли водного фонда — 56 км² (1,10 %), земли запаса — 40 км² (0,79 %).

На территории района имеются 100 организаций землепользователей земельных участков района. Деятельность коих основывается в основном на производстве сельскохозяйственной продукции и развитии животноводства: выращивания зерновых, зернобобовых, масличных культур и разведения пород различных животных.

Одним из основных сельскохозяйственных предприятий является ТОО «Журавлевка-1» — занимающееся производством зерновых, зернобобовых, масличных, кормовых культур и овощей и переработкой мяса. Базируется в Журавлевском сельском округе, руководитель ТОО — Галим Кудайбергенов. Всего в районе помимо ТОО «Журавлевка-1», переработкой мяса занимается ТОО «СХП Новобратское»; ТОО «Буланды Астық» — занимается производством муки; производство хлеба; производством свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных; работает мельница мощностью 100 тонн/ сутки, ее продукция отправляется на экспорт и реализуется внутри области. В 2018 году предприятие произвело муки 2,3 тыс. тонн. В ТОО «Фирма Нанар» была запущена мельница мощностью 100 тонн в сутки.

Промышленность 
Основные промышленные предприятия района:
 ТОО «Макинская птицефабрика» — производство мяса бройлеров мощностью 50 тыс тонн готовой мясной продукции в год;
 ТОО «Макинскмй литейно механический завод» — производство литье из чугуна, токарные изделия шестерни;
 ТОО «Буландынский каменный карьер» — производство песка, щебня разной фракции;
 ТОО «Макинский завод теплоизоляции» — производство базальтовой мин-плиты разной плотности и размеров;
 ТОО «Буланды Газобетон» — производство автоклавных газоблоков;
 ТОО «ТД Новые технологии» — производство деревянных шпал;
 ТОО «КазТэц» — производство резинотехнических изделий.

Транспорт 
Через территорию района проходят: автомобильная дорога республиканского значения — А-1 (Нур-Султан — Петропавловск); автомобильные дороги областных значений — КС-1 (Жалтыр — Макинск), КС-8 (Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское). С юго-востока на северо-восток проходит железная дорога «Курорт Боровое — Нур-Султан». Всего на территории района имеется 2 станции: в селе Никольское («Ельтай») и городе Макинск («Макинка»).

Социальная сфера

Культура 
Сеть учреждений культуры и предприятий  района состоит из 11 объектов культуры, из них 10 клубных учреждений (1 районный Дом культуры, 10 сельских клубов) и 23 централизованной библиотечной системы (18 сельских библиотек).

Всего по ЦБС — 5 модельных библиотек: районная, детская, городская №3, Журавлевская, и Капитоновская сельские библиотеки.

Образование 
В сфере образования 28 дошкольных организаций, их посещают 1,1 тыс'. человек. 

В 34 общеобразовательных школах района обучаются 4,7 тыс. учащихся.

Известные жители и уроженцы 
 Мосиенко, Николай Александрович (1922—1982) — комбайнёр Энбекшильдерской МТС Кокчетавской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1957).
 Омигов, Иван Фёдорович (1923—1966) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Сергиенко, Николай Дмитриевич (1923—1997) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Скуридин, Иван Куприянович (1914—1944) — старший сержант, Герой Советского Союза (1944).
 Шешкиль, Инна Юрьевна (род. 1971) — советская, казахстанская и белорусская биатлонистка, серебряный призёр чемпионата мира (1992), участница Олимпийских игр (1994, 1998) и Кубка мира. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.
 Яглинский, Михаил Васильевич (1922—1978) — советский офицер, Герой Советского Союза (1945), участник Великой Отечественной войны в должности командира взвода 110-й отдельной разведроты 158-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта.

Примечания

Ссылки 
 Информация о районе на сайте области

Буландынский район